Fremdenverkehr steht für
Tourismus 
Fremdenverkehr (Briefmarkenserie) 
Der Fremdenverkehr, Zeitschrift